Кандыбин — русская фамилия. Известные носители:

 Кандыбин, Борис Григорьевич (1920—1993) — Герой Советского Союза.
 Кандыбин, Дмитрий Яковлевич (1889—1955) — деятель органов госбезопасности.